Le sigle E575  peut désigner :
 E575, numéro E du glucono delta-lactone, un additif alimentaire ;
 Route européenne 575, reliant Bratislava (Slovaquie) à  Győr (Hongrie).